Technik hotelarstwa – tytuł nadawany absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych  lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony na stanowiskach technika w:
 recepcji i części parterowej hotelu
 części noclegowej hotelu
 hotelowym dziale gastronomicznym.

Hotelarstwo
Zawody związane z turystyką